Умар-Шейх-мирза (II)  (1456, Самарканд — 8 июня 1494, Ахси) — эмир Ферганы с 1469 года, праправнук эмира Тамерлана, отец Бабура.

Биография 
Биография Умар-Шейха-мирзы детально изложена в произведении его сына, падишаха Бабура, «Бабур-наме». Согласно ему, Умар-Шейх-мирза родился в 1456 году в Самарканде четвертым сыном султана Мавераннахра Абу-Саида Тимурида.

Абу-Саид пожаловал малолетнему Умар-Шейху-мирзе Андижан с округой и отправил его туда с воспитателем Худай-Берди-Тугчи-Тимур-пашой. Позже отец отдал ему Ферганскую долину. Его брат Султан Ахмед мирза на некоторое время передавал ему во владение Ташкент и Сайрам.

Умар-Шейх-мирза умер в тридцать девять лет в Ахси, после того как рухнул вместе со стоявшей на обрыве голубятней в то время как гонял голубей.

Личные характеристики 
Согласно описанию Бабура,
«Умар Шейх был небольшого роста, тучный, с круглой бородой, белолицый. Халат он носил очень узкий и, стягивая пояс, убирал живот внутрь; если же, стянув пояс, он давал себе волю, то завязки часто лопались… Летом везде, кроме дивана, он большей частью ходил в могольской шапке… Он отличался большой щедростью, и нрав его соответствовал его щедрости. Это был добродушный, болтливый, речистый, сладкоустый человек; смелый и отважный муж это был... Стрелял он из лука посредственно, но здорово бился на кулаках; ни один йигит не мог устоять под ударом его кулака.».

Жёны и дети 
У Умар-Шейха-мирзы было трое сыновей и пять дочерей от разных жён и наложниц:
 Кутлуг-Нигар-ханым, дочь Йунус-хана Могулистанского.
 Ханзаде-бегум (р. 1478), жена Мухаммеда Шейбани-хана, мать Хуррам-шаха.
 Захир ад-дин Мухаммад Бабур (14 февраля 1483 — 26 декабря 1530), 1-й падишах Империи Великих Моголов.
 Фатима-Султан, дочь могольского туманбека.
 Джахангир-мирза (р. 1485)
 Умид, наложница из Андижана.
 Михр Бану-бегум (р. 1481)
 Насир-мирза (р. 1487).
 Шахр Бану-бегум (р. 1491).
 Ага-Султан, наложница.
 Ядгар-Султан-бегум (р. 1494).
 Махум-Султан-бегум (Кара-Куз-бегум).
 Рукайя-Султан-бегум (р. 1494).

Источники 
 Бабур-наме.

История Узбекистана
Монархи государства Тимуридов